Натуральне число 1922
 1922 рік до нашої ери
 1922 рік нашої ери